Purdey kan have flere betydninger:
Purdey – engelsk sportsvåben-fabrikant
Purdey’s – engelsk sodavand